Лінь ( ) — китайське прізвище.

Відомі носії 
 Лінь Вейґо — шахіст.
 Лінь Дань — бадмінтоніст, олімпійський чемпіон.
 Лінь Ді — співачка й композитор.
 Лінь Лі — волейболістка, олімпійська чемпіонка.
 Лінь Жунсань — тайванський політик, видавець, підприємець.
 Лінь Лян — художник.
 Лінь Саньчжи — поет, каліграф, живописець.
 Лінь Сень — державний і політичний діяч, голова Національного уряду Республіки Китай у 1931—1943 роках.
 Лінь Сінь — імператор династії Шан.
 Лінь Фенмянь — художник.
 Лінь Цзе-сюй — державний діяч, мислитель, вчений, поет і літератор.
 Лінь Цзушень - китайський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонатів Азії, учасник Олімпійських ігор. 
 Лінь Цінфен — важкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Лінь Циньмяо — тайванська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії.
 Лінь Цюань — політик, прем'єр-міністр Республіки Китай.
 Лінь Шицзя — лучниця, олімпійська медалістка.
 Лінь Шу — письменник-есеїст, драматург і перекладач.
 Лінь Юе — стрибун у воду, олімпійський чемпіон.

Китайські прізвища